Han Xinyun e Darija Jurak erano le detentrici del titolo, ma non hanno preso parte a questa edizione del torneo.

In finale Cori Gauff e Caty McNally hanno sconfitto Maria Sanchez e Fanny Stollár con il punteggio di 6-2, 6-2.

Teste di serie 

  Anna Blinkova /  Kateřina Siniaková (primo turno)
  Wang Yafan /  Yang Zhaoxuan (semifinale)

  Anna Kalinskaya /  Miyu Katō (semifinale)
  Maria Sanchez /  Fanny Stollár (finale)

Riserve 

  Zarina Diyas /  Zhu Lin (primo turno)

Wildcard 

  Cori Gauff /  Caty McNally (campionesse)

  Cameron Morra /  Alana Smith (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Citi Open 2019